Полта́вська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь міста Полтава.

 Полтавська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Полтавська вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Полтавська вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 Полтавська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

 Полтавська вулиця — зникла вулиця Києва, що існувала в робітничому селищі на Трухановому острові.

Див. також 
 Вулиця Полтавський шлях (Харків)

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Полтави